Гран-при США 2019 года (официально ) — автогонка, девятнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2019 года, который прошёл 3 ноября 2019 года на трассе Америк в Тревис, США. Это был 19-й этап сезона 2019, 49-й Гран-при США в истории — 41-й в рамках чемпионатов Формулы-1 и 8 на трассе Америк.

Победитель Кубка конструкторов в 2019-м определился в Судзуке, история титула в личном зачёте второй раз решилась в Остине. Льюису Хэмилтону достаточно было финишировать восьмым, чтобы досрочно завоевать шестой чемпионский титул, в итоге он финишировал второй.

В 2017-м по просьбе промоутеров в Liberty Media согласились изменить субботний график в Остине из-за вечернего концерта Джастина Тимберлейка, чтобы пауза после квалификации была не слишком большой. С тех пор это стало традицией. Теперь квалификация – самая поздняя сессия американского уик-энда.

Лидер сезона 2019 года Льюис Хэмилтон начал гонку в США с отрывом в 74 очка от партнёра по команде Валттери Боттаса. К началу гонки чемпионы в кубке конструкторов, конюшня Mercedes, опережала на 186 очков преследующую их Ferrari.

[[Файл:F1.svg|right|thumb|250px|

Шины 
Шинники привезли в Остин «среднюю» тройку составов – шины С2, С3 и С4 использовались в роли Hard, Medium и Soft. Гонщики Ferrari, Mercedes и Макс Ферстаппен выбрали Medium во второй части квалификации – и стартовали на этом составе. Остальные в первой десятке начинали гонку на Soft. Позади них Хюлькенберг и Квят выбрали Hard, Райкконен – Soft, другие гонщики стартовали на Medium.

Свободные заезды 
Первую сессию пятничных заездов выиграл Макс Ферстаппен. Во второй сессии в пятницу первым был Льюис Хэмилтон. Лучшее время в субботней сессии как и в первой пятничной показал Макс Ферстаппен.

Примечания 
  Серхио Перес квалифицировался 19 но стартовал с Пит-лейна за то, что пропустил процедуру взвешивания болида в конце второй практики.

Гонка 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +20…21С, трасса +29…27С

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Шарль Леклер ( Ferrari) — 1:36,169, поставлен на 44 круге

|-
!colspan="13"|Результат гонки на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Примечания 

  Шарль Леклер заработал одно очко за самый быстрый круг.
  Даниил Квят Изначально финишировал 10-м, но получил 5-секундный штраф за обгон Серхио Переса со столкновением.
  Пьер Гасли сошёл с дистанции, но был классифицирован, поскольку преодолел более 90% дистанции гонки.
  Кевин Магнуссен сошёл с дистанции, но был классифицирован, поскольку преодолел более 90% дистанции гонки.
  Роберт Кубица сошёл с дистанции из за проблем в гидравлической системе и утечки масла.
  Себастьян Феттель сошёл с дистанции из за проблем с подвеской.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Комментарии 

  Льюис Хэмилтон на Гран-при США завоевал чемпионский титул

Примечания

Ссылки 
 
 

 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при США
Спорт в США в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Ноябрь 2019 года
2019 год в США